Jean Bouchaud est le nom porté par plusieurs personnalités :
 Jean Bouchaud (1891-1977), membre de l'Institut, peintre français ;
 Jean Bouchaud (né en 1936), acteur et scénariste français.